Графэ́ парано́мон ( — graphē paranómōn, «жалоба на противозаконие») — обвинение, имевшее целью оградить демократическую форму правления в Афинах от всех посягательств, которые могли быть направлены против неё законодательным путём, но обратившееся впоследствии в руках демагогов в средство препятствовать изданию необходимых законов или, по крайней мере, замедлить их утверждение.

Всякое решение народа (псефизма ), равно как и всякий закон, и до принятия и после принятия его, мог оспариваться посредством такой жалобы на том основании, что предложение несогласно с существующим законом или вредно государству, или содержит формальную ошибку. Заявление о подаче такой жалобы должно было сопровождаться клятвой () того содержания, что обвинитель действительно имеет намерение её подать; вместе с тем спрашивалось иногда и назначение срока для суда. Ближайшим последствием такого заявления было то, что прения прекращались или, если решение уже состоялось, то закон делался недействительным до приговора суда. Виновник закона до истечения года после принятия его подвергался личной ответственности за предложенный им закон. Наказание, которому подвергался обвинённый в случае признания его виновным, зависело от воли судей; он мог быть приговорён даже к смертной казни. На всякий случай тот, кто трижды был осуждён за «противозаконие»,  лишался права делать предложения. Вместе с осуждённым закон или псефизма сами собой отменялись. Решение подлежало суду девяти архонтов.

Источник 
 При написании этой статьи использовался материал из Реального словаря классических древностей (1855—1914).

Литература 
 Графэ параномон // Лисовый И. А., Ревяко К. А. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А. И. Немировский. — 3-е изд. — Мн: Беларусь, 2001. — С. 76.
 The Athenian Democracy in the age of Demosthenes, Mogens Herman Hansen (Oxford 1987): 205—218
 Oxford Classical Dictionary, 2nd edition (Oxford 1996): graphe paranomon

Ссылки 
 Perseus Project: Demosthenes: On the Crown

Право Древней Греции